|-
| (28401) 1999 RT165||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28402 Matthewkim||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28403) 1999 TY||1999 TY||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28404) 1999 TQ5||||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (28405) 1999 TG13||||10 жовтня 1999||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (28406) 1999 TB100||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28407 Meghanarao||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28408) 1999 TS222||||2 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28409) 1999 TQ226||||3 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28410) 1999 TE246||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 28411 Xiuqicao||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28412) 1999 UY13||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28413) 1999 UT26||||30 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28414) 1999 UH46||||31 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 28415 Yingxiong||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28416 Ngqin||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28417 Leewei||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28418 Pornwasu||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28419 Tanpitcha||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28420) 1999 VC78||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28421) 1999 VH87||||6 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28422) 1999 VA154||||13 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28423) 1999 WN3||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28424) 1999 XA||1999 XA||1 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28425 Sungkanit||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28426 Sangani||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28427 Gidwani||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28428 Ankurvaishnav||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28429) 1999 XF75||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28430) 1999 XP124||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28431) 1999 XO136||||13 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (28432) 1999 XY168||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28433 Samarquez||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28434) 1999 XL176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28435) 1999 XW209||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28436) 1999 XJ230||||7 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28437) 1999 YJ16||||31 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 28438 Venkateswaran||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28439 Miguelreyes||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28440) 2000 AN40||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28441) 2000 AE43||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28442 Nicholashuey||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28443 Crisara||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28444 Alexrabii||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28445) 2000 AQ95||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28446 Davlantes||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28447 Arjunmathur||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28448) 2000 AN97||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28449 Ericlau||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28450 Saravolz||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28451 Tylerhoward||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28452 Natkondamuri||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28453 Alexcecil||||6 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28454) 2000 AF137||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28455) 2000 AV137||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28456) 2000 AY137||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28457 Chloeanassis||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28458) 2000 AL144||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28459) 2000 AW144||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28460 Ariannepapa||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28461) 2000 AL164||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28462) 2000 AO164||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28463) 2000 AG168||||7 січня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (28464) 2000 AZ185||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28465 Janesmyth||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28466) 2000 AV243||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28467 Maurentejamie||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28468 Shichangxu||||12 січня 2000||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28469) 2000 BU8||||29 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28470) 2000 BJ12||||28 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28471) 2000 BZ13||||27 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28472) 2000 BE14||||28 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28473) 2000 BF15||||31 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 28474 Bustamante||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28475) 2000 CU||2000 CU||1 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28476) 2000 CK2||||2 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28477) 2000 CB4||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28478) 2000 CR24||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28479 Varlotta||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28480 Seojinyoung||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28481 Shindongju||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28482 Bauerle||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28483 Allenyuan||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28484 Aishwarya||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28485 Dastidar||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28486) 2000 CZ51||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28487) 2000 CB58||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28488 Gautam||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28489) 2000 CN58||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28490) 2000 CQ58||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28491) 2000 CC59||||5 лютого 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| 28492 Марик (Marik)||||1 лютого 2000||Обсерваторія Піскештето||Астероїдний огляд JATE
|-
| 28493 Duncan-Lewis||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28494 Jasmine||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28495) 2000 CA64||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28496) 2000 CR68||||1 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28497) 2000 CJ69||||1 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28498) 2000 CL70||||7 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28499) 2000 CG75||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28500) 2000 CW76||||10 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|}

28400